HTN puede referirse a:
 Hierarchical Task Network un algoritmo de planificación automática.
 En medicina es HiperTensióN. 
 High Twisted Nematic - Un tipo de liquid crystal display que permite un ranzo azimutal de visión de 100-110°. 
 Hughes Television Network, un canal de televisión en EE. UU. television network that specialized in sports programming.
 Hatton railway station, Inglaterra; National Rail cuyo código es HTN.